Okręty US Navy o nazwie USS  "Terry", pochodzącej od Edwarda Terry`ego – oficera amerykańskiego z czasów wojny secesyjnej:
Pierwszy "Terry" (DD-25) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding zwodowanym w 1909 i służącym w czasie I wojny światowej. Był używany przez  United States Coast Guard w latach 1924 - 1930. Został sprzedany w 1934.
Drugi "Terry" (DD-513) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942 i wycofanym ze służby w 1947. Służył w czasie II wojny światowej.

Terry